Kommunerna i Cádizprovinsen är 44 till antalet. Cádizprovinsen ligger i Andalusien, Spanien.

Provinskod: 11.

Se även 
 Kommuner i Andalusien
 Spaniens kommuner

Referenser

Källor 
Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009 

Spaniens kommuner
Andalusien